Il nome Giovanni Mari può riferirsi a più persone note:
 Giovanni Mari, pretore di Monza
 Giovanni Mari, dirigente sportivo italiano
 Giovanni Mari, personaggio della serie tv In Treatment interpretato da Sergio Castellitto